Roman Candle – album di Elliott Smith del 1994
 Roman Candle – gruppo musicale statunitense
 Roman Candles – cortometraggio di John Waters
 Roman Candles – film muto di Jack Pratt